Михаил Фёдорович Юхней (род. 7 января 1951) — советский и российский юрист, председатель 4-го судебного состава Высшего Арбитражного Суда России.

Биография 
Родился 7 января 1951 года в селе Тисов Болеховской общины Калушского района Ивано-Франковской области Украинской ССР.

В 1978 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета им Ив. Франко.

С 1978 по 1980 год работал арбитром, старшим арбитром Ивано-Франковского облпотребсоюза.

С 1980 по 1986 год — старший юрисконсульт юридического отдела Центросоюза СССР.

С 1986 по 1991 год — заместитель начальника Организационного отдела, заместитель начальника отдела управления надзора и обобщения арбитражной практики, государственный арбитр Госарбитража СССР.

В 1991 году являлся судьёй Высшего Арбитражного Суда СССР.

В 1992 году назначен судьей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с 1995 года является председателем 4-го судебного состава ВАС РФ коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

Звания и награды 
 Заслуженный юрист Российской Федерации.
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

Ссылки 
 Юхней Михаил Федорович, председатель 4-го судебного состава: Президиум ВАС РФ 
  Юхней Михаил Федорович — Председатель судебного состава — Юридический портал Judges.SU 

Родившиеся в Калушском районе
Выпускники Львовского университета
Юристы СССР
Юристы России
Заслуженные юристы Российской Федерации
Судьи Высшего арбитражного суда Российской Федерации